Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Elk () :
 Comté d'Elk, situé dans l'État du Kansas ;
 Comté d'Elk, situé dans l'État de Pennsylvanie.